Fernando Fagner Da Costa (1985-), dit Pantú, un joueur brésilien de volley-bal ;
 Raimundo Fagner (1949-), plus connu sous le diminutif Fagner, un chanteur et compositeur brésilien.

 Fagner Conserva Lemos, un footballeur brésilien ;
 Raimundo Fagner (1949-), un chanteur et compositeur brésilien.

Voir aussi